«Ро́бот» — песня-композиция из альбома «Банановые острова» («БО»). Автором музыки является композитор Юрий Чернавский, текста — Юрий Чернавский и Владимир Матецкий, исполнителем — Ю. Чернавский, при участии группы «Весёлые ребята». Выпущена на магнитоальбоме «Банановые острова» в 1983 году.

Создание песни 
Композиция «Робот» была написана в рамках проекта Чернавского—Матецкого «Банановые острова»:

Идея о роботе, как герое песни, возникла следующим образом:

…и мы сидели, прикалывались. Вдруг Володя Матецкий и говорит:
— А помнишь «Kraftwerk» — у них была песенка такая, «я робот, я твой работник»…
Я, конечно, помнил. Потом отвлеклись, и я забыл о разговоре…
Как-то вечером включил телевизор, там опять члены ЦК… и опять, как один, и об одном и том же, как клоны… «Как роботы», — внезапно мелькнуло у меня в голове, — их включили, а выключиться они уже не в состоянии… Как же они ночами мучаются, бедолаги?! Трагедия, чёрт побрал…
Взял карандаш и…
Текст пошёл с ходу — так захватило мучительное впечатление о людях, которые себе не принадлежат… по жизни…
На следующий день мы уже записали грув к «Роботу», и я начал компоновать голоса и эффекты… идея понравилась всем…

Ю. Чернавский записал как основные инструментальные партии «Робота», так и вокал:

Дальнейшая судьба песни 
По опросам, сделанным Артемием Троицким зимой 1984 года среди ведущих диск-жокеев Москвы и Ленинграда, песня «Робот» находилась на четвёртом месте в своеобразном «топ-тэне» () танцевальных хитов Советского Союза.

Эту песню непродолжительное время исполняли «Весёлые ребята» на своих концертах в СССР и на гастролях на Кубе.

Хотя альбом «Банановые острова» разошёлся миллионными тиражами на магнитоальбомах по всем уголкам СССР, песня «Робот» так и не появилась на телевидении — её вырезали из новогодней телепередачи «Песня-83»:

Только в начале 1990-х годов песня несколько раз прозвучала в эфире Первого канала ОРТ, в составе композиций в телефильме «Здравствуй, мальчик Бананан!».

Несмотря ни на что, песня долго держалась в первой пятёрке хит-парадов СССР и впоследствии была высоко оценена музыкальными критиками:

В БО к нам впервые в музыкальную жизнь постучалась Её Величество Технология — об этом «Я робот». Техно-драма в поп-музыке — это не слабо. Робот, который сошёл с ума, и уже этим обнаруживает в себе человеческие чувства, способность на разум, на интеллект, на Трагедию.
…И, подобно «Роботу» из альбома, хоть 127 — ему по документам, но выглядит Чернавский в БО — на все 220 вольт! После него она, эта умная и неожиданная фишка, в нашей эстраде, по сути, и умерла, не найдя себе достойных арлекинов и пьеро на фоне рогожиных, аллегровых и новоявленных витасов.

Песня «Робот», стиль которой Александр Кушнир определил как «шизофренический электропоп», продолжает звучать и по сей день в российском музыкальном радио- и телеэфире. Широко представлена в Интернете.

Участники записи 
 Юрий Чернавский — соло-вокал, полимуг (), синтезаторы, саксофон, саунд-инженер (вокал, голоса, соло-инструменты), сведение, мастеринг, группа брейншторминга
 Игорь Гатауллин — соло- и ритм-гитара «Stratocaster»
 Алексей Глызин — ритм-гитара «Gibson», бэкграунд-голос
 Сергей Рыжов — бас-гитара , бэкграунд-голос, группа брейншторминга
 Александр Буйнов — клавишные, бэкграунд-голос, группа брейншторминга
 Юрий Китаев — лидер-барабаны, перкуссия, бэкграунд-голос, группа брейншторминга
 Алексей Тамаров — вторые барабаны
 Дима Чернавский — бэкграунд-голос
 Валерий Андреев — саунд-инженер (инструментальная группа)
 Юрий Богданов — мастеринг

Другие исполнители 
Существует кавер-версия композиции, созданная enzoakavpn с использованием клипа из телефильма «Здравствуй, мальчик Бананан!».

25 февраля 2014 года группа Би-2 выпустила кавер-версию песни «Робот»

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни, написанные Юрием Чернавским
Песни 1983 года
Песни из кинофильмов
Песни СССР
Песни на русском языке